

Toponyme

Samaniego, municipalité du département de Nariño.

Samaniego, commune de l'Alava, dans la communauté autonome du Pays basque.
 Villar de Samaniego, commune de la province de Salamanque dans la communauté autonome de Castille-et-León.

Patronyme 

 Adriano Samaniego (1963-), joueur de football international paraguayen.
 Félix María Samaniego (1745-1801), poète et fabuliste espagnol.
 Mauricio Montalvo Samaniego (1961-), avocat et diplomate équatorien.